Interferens av latin (via franska), inter, "mellan" och ferire, "slå". Sammansättningen används ofta i meningen "påverkan där det inte hör hemma" eller "oönskad interaktion" kan avse:
 
 Interferens (vågrörelse) –  överlagring av två eller flera vågor som kan ge en starkare eller svagare våg
 Interferensfilter – en form av optiska filter som släpper igenom eller reflekterar ljus beroende på våglängd
 Interferens – i farmakologi detsamma som läkemedelsinteraktion
 RNA-interferens – ett fenomen i levande celler, där dubbelsträngat RNA kan tysta en gen så att den inte uttrycks
 Lexikalisk interferens – två språks ordförråd kommer i kontakt med varandra
 Elektromagnetisk interferens – störningar mellan olika tekniska utrustningar som använder elektricitet eller magnetism
 Interference (ishockey) – att i ishockey tackla eller hindra motspelare som inte har pucken

Se även
 Störning
 Moiré (interferensmönster) – det interferensmönster som uppstår då exempelvis två nät med en viss vinkelskillnad eller skillnad i maskstorlek läggs ovan på varandra
 Interferometri –  mätning av interferens mellan koherenta vågor från en och samma källa
 Holografi – en användning av interferensfenomen

Farmakologi
Vågor